Прасути (санскр. prasûti — «зачатие», «рождение») — в поздней индийской мифологии одна из дочерей Ману Сваямбхувы и Шатарупы (санскрит. «имеющая сто форм»).

Жена Дакши. От этого брака родились двадцать четыре дочери — аллегорические олицетворения разных добродетелей, духовных свойств и религиозных обрядов.

Примечания 

Персонажи индуистской мифологии
Богини индуизма